Ви́ктор Моро́зов:

 Морозов, Виктор Васильевич (1904-1961) — советский художник, график, иллюстратор классической русской литературы
 Морозов, Виктор Михайлович (1907—1996) — советский психиатр.